Le prométhium (Pm, numéro atomique 61) n'a pas d'isotopes stables. Trois radioisotopes existent à l'état de traces dans la nature : 147Pm, 149Pm et 151Pm, produits de fissions respectivement de 151Eu par désintégration alpha, de 149Nd et de 151Nd par désintégration β−. Ces trois isotopes se désintègrent par voie β−. 151Eu est un isotope quasi stable et le seul « ancêtre » ayant une abondance naturelle non nulle, l'isotope 147Pm est donc majoritaire dans la nature. C'est un élément « quasi synthétique », produit pour la première fois en 1945.

Table des isotopes

Remarques 
 Les valeurs marquées # ne sont pas purement dérivées des données expérimentales, mais aussi au moins en partie à partir des tendances systématiques. Les spins avec des arguments d'affectation faibles sont entre parenthèses.
 Les incertitudes sont données de façon concise entre parenthèses après la décimale correspondante. Les valeurs d'incertitude dénotent un écart-type, à l'exception de la composition isotopique et de la masse atomique standard de l'IUPAC qui utilisent des incertitudes élargies.

Notes et références 

 Masses isotopiques issues de :

 Compositions isotopiques et masses atomiques standards issues de :

 Demi-vies, spins et données sur les isomères sélectionnés depuis les sources suivantes :

Prométhium
Prométhium